Esconde-esconde
Rio Escondido – banha a Costa Rica e a Nicarágua
Escondido (canção) - de Kelly Key

Localidades 

Escondido (Califórnia)

Puerto Escondido

Desambiguação